Faílde é uma aldeia e foi uma freguesia portuguesa do município de Bragança, com 15,7 km² de área e 150 habitantes (2011). Densidade: 9,6 hab/km².

Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, tendo sido agregada à freguesia de Parada, para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Parada e Faílde com a sede em Parada.

Foi vila e sede de concelho até ao início do século XIX. Era constituída pelas freguesias de Faílde e de Carocedo, que hoje faz parte da primeira, e tinha a designação de concelho de Faílde e Carocedo.

População

Património 
 Pelourinho de Faílde e Carocedo

Antigas freguesias de Bragança
Antigos municípios do distrito de Bragança